Adair Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adair Branch (South Fork Forked Deer River), Fluss in Tennessee
 Adair Spring Branch (Nolan River), Fluss in Texas